

Cinema 
 Peccati d'amore (Finale) – film del 1938 diretto da Géza von Bolváry
 Finale – film del 1948 diretto da Ulrich Erfurth

Geografia 
 Finale Emilia, comune italiano in Provincia di Modena
 Finale Ligure, comune italiano in Provincia di Savona
 Finale, frazione del comune italiano di Pollina nella città metropolitana di Palermo
 Finale – frazione di Villa Estense in provincia di Padova
 Finale, torrente della Provincia di Sondrio

Altro 
 Finale – LP dei Crash Box del 1987
 Finale – ultime mosse effettuate per terminare una partita di scacchi
 Finale – incontro sportivo che mette a confronto due o più atleti (o squadre) al fine di proclamare il vincitore
 Amplificatore finale o Finale di potenza – stadio finale dell'amplificatore
 Finale – programma di scrittura musicale

Pagine correlate 
Fine